Funktionsmaterial steht für:
 Funktionstextilie
 Funktionswerkstoff